Starsky and Hutch, een televisieserie uit de jaren 70
 Starsky & Hutch (film), een film uit 2004
 Starsky & Hutch (spel), een Game Boy Advance-spel gebaseerd op de serie en de film